Donda 2 es el undécimo álbum de estudio del rapero estadounidense Kanye West. Se publicó en exclusiva en el reproductor Stem, con cuatro canciones disponibles el 23 de febrero de 2022, y canciones adicionales incluidas posteriormente en actualizaciones, la primera de las cuales se añadió al día siguiente. West comenzó la grabación y producción del álbum a principios de enero de 2022, y continuó hasta el mes siguiente. Fue precedido por los singles "Eazy" y "City of Gods", lanzados en enero y febrero de 2022, respectivamente; ambos entraron en el top 50 de la Billboard Hot 100 estadounidense. 
True Love el tercer sencillo de Donda 2 en colaboración con el rapero fallecido XXXTentacion fue lanzado el 27 de mayo del 2022, un día después del Lanzamiento del documental Look At Me: XXXTentacion.

West realizó "Kanye West: Donda Experience Performance", una actuación de acompañamiento en la que se mostraron las canciones de la primera iteración, en el LoanDepot Park el 22 de febrero de 2022, agotando las entradas en 47 salas IMAX de Estados Unidos. Donda 2 recibió críticas mixtas de los críticos musicales, que criticaron su temática, las estructuras de las canciones y la falta de un concepto identificable. Algunos se mostraron más negativos con las voces de West, aunque unos pocos críticos elogiaron ciertos elementos de la producción. Debido a su lanzamiento exclusivo en el Stem Player, Donda 2 se convirtió en el álbum más pirateado en todo el mundo en febrero de 2022, con emuladores del dispositivo compartidos en línea, y Billboard consideró que el álbum no era elegible para sus listas de álbumes citando reglas de "bundling" precedentes; el álbum tampoco debutó en otras listas de discos del mundo.

Listado de canciones

La lista a continuación corresponde a la proporcionada por la API del reproductor Stem. Los créditos de "City of Gods" y "Eazy" son una adaptación de la incluida en el servicio de streaming Tidal.

Referencias 

Álbumes de Kanye West
Álbumes de 2022
Álbumes en memoria de personas fallecidas